Демидовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Демидовское сельское поселение — входит в Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
 Демидовское сельское поселение — входит в Быковский район, Волгоградская область
 Демидовское сельское поселение — входит в Пестяковский район, Ивановская область
 Демидовское сельское поселение — входит в Заокский район, Тульская область